104 километр — названия следующих остановочных пунктов на железных дорогах:
 104 км — платформа на линии Новолисино — Новгород
 104 км — платформа на линии Бологое-Московское — Великие Луки.
 104 км — платформа на линии Юрга — Белый Яр.
 104 км — платформа на линии Челябинск-Главный — Карталы.
 104 км — бывший остановочный пункт Монзенской железной дороги.
 104 км — населённый пункт (железнодорожный разъезд), Томский район, Томская область, Россия
 104 км — путевой пост, Юго-Западная железная дорога. Код 326925.